Eléboro blanco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Veratrum album; o
 el nombre común de la planta Helleborus lividus.